Георг Эдер (; 12 апреля 1846 г. Аахен; † 4 июля 1931 г. Дюссельдорф) — немецкий художник-пейзажист, представитель «Дюссельдорфской художественной школы», известный коллекционер произведений искусства.

Биография 
Георг Эдер родился в семье банкира Юлиуса Эдера, его дед, Иоганн Христиан Эдер, был торговцем шерстью и бургомистром. Мать художника, Луиза Паули, родилась в бельгийском Генте. Образование Эдер получил в гимназии в Дуйсбурге, затеи учился в торговом училище в Висбадене. В 1866 году поступает на воинскую службу офицером в гусарский полк, дислоцированный в Дюссельдорфе. Участвовал во франко-прусской войне 1870 года, после её окончания целиком посвятил себя живописи, работал совместно с художником Эмилем Хюнтеном. Будучи самоучкой, поддерживал дружеские отношения и получал поддержку от директора дюссельдорфской Академии искусств Эдуарда Бендемана. С 1869 года жил и работал в Дюссельдорфе, уделяя внимание преимущественно пейзажу «на натуре». Для улучшения своей техники рисунка Эдер совершал рабочие поездки по Европе — в Баварию, Швейцарию, Францию, Голландию, Австрию, Италию и Англию. Работы Эдера, как правило, изображают осенние и зимние ландшафты. В 1893 году художнику присвоили звание профессора живописи, но вскоре после этого он был вынужден отказаться от занятий живописью вследствие болезни, и посвятил своё время коллекционированию произведений дальневосточного, преимущественно японского, искусства (графика, предметы вооружения и быта, и т. д.). На средства Эдера в парках Дюссельдорфа были установлены фонтаны и скульптуры.

В 1872 году Эдер построил здание, в котором открыл свою художественную галерею — рядом с домом, где обосновался союз дюссельдорфских живописцев «Палитра художника». В этом здании от жил до самой своей смерти в 1931 году. В сентябре 1879 года живописец вступил в брак с Туснельдой Ханиель (1860—1931), дочерью промышленника из известной семьи предпринимателей , унаследовавшей в 1890 году машиностроительную фабрику «Haniel & Lueg». В 1898 году, в связи с пятидесятилетием «Палитры художника», Георг Эдер был награждён орденом Красного орла 4-й степени. В 1900 году Эдер стал одним из инициаторов проведения дюссельдорфской Индустриально-промышленной выставки 1902 года. На ней, в специально отстроенном павильоне, демонстрировалась его коллекция произведений японского искусства. В 1904 году он вошёл в комиссию по организации Международной художественной выставки в Дюссельдорфе. В 1916 году Эдер стал почётным членом дюссельдорфской Академии искусств. К 80-летию художника и мецената ему было присвоено звание почётного гражданина города Дюссельдорфа. После смерти его именем названа одна из аллей в Дюссельдорфе.

Супруга Георга Эдера, Туснельда, была сопредседателем основанного в 1905 году феминистского «Рейнского женского клуба».

Избранные произведения 
 Лесной пейзаж с оленями (Waldlandschaft mit Rehen), (1874)
 Рубка леса (Der Holzschlag), (1876)
 Поздней осенью (Spätherbststimmung), (1879)
 Ноябрьский день (Novembertag), (1880, утрачена 1943 году)),
 Осеннее утро (Ein Herbstmorgen), (1883)
 В лесной чаще (Waldinneres), (1884)
 На голландском побережье (Motiv von der holländischen Küste), (1886)
 Просёлок (Ein Landweg), (до 1888)

Литература 
 Robert Volz: Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft. Das Handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild. Band 2: L-Z. Deutscher Wirtschaftsverlag, Berlin 1931, , S. 1348.
 Claudia Delank: Das imaginäre Japan in der Kunst. «Japanbilder» vom Jugendstil bis zum Bauhaus. Iudicium, München 1996, ISBN 3-89129-310-0.

Примечания

Ссылки 

 Из коллекции городского музея Дюссельдорфа: Портрет Георга Эдера работы Эдуарда фон Гебхардта (1907)
 Работы Г.Эдера, представленные аукционным домом ван Хам, Кёльн

Художники Германии
Художники-пейзажисты
Коллекционеры Германии
Меценаты
Почётные граждане Дюссельдорфа
Кавалеры ордена Красного орла 4 степени